Die Handball-Regionalliga der Frauen startete in der Saison 2000/01 mit sechs Staffeln: Süd, Südwest, West, Nord, Nordost und Mitte.

Saisonverlauf 
Am Ende der Spielzeit stiegen folgende Mannschaften in die 2. Bundesliga auf:
 1. FC Nürnberg aus der Regionalliga Süd,
 TV Ortenberg aus der Regionalliga Südwest,
 PSV Recklinghausen aus der Regionalliga West,
 Wacker Osterwald aus der Regionalliga Nord,
 SC Buntekuh Lübeck aus der Regionalliga Nordost und
 THC Erfurt aus der Regionalliga Mitte.

Regionalliga Süd 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: HSG Albstadt.
Absteiger in die Oberligen: SG Schenkenzell/Schiltach, HSG Freiburg und TV Edingen.
Aufsteiger aus den Oberligen: DJK Taufkirchen, SG Tübingen, TG Nürtingen und TV Möglingen.
In die Regionalliga Südwest wechselt: Rastatter TV.
Namensänderung: TV Nellingen benennt sich in TuSpo Ostfildern um.

Regionalliga Südwest 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: TV Ortenberg.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: –
Absteiger in die Oberligen: HC Schmelz, TSG Bretzenheim und Mainzer TV 1817.
Aufsteiger aus den Oberligen: DJK Marpingen, HC Gonsenheim und TV Rödersheim.
Aus der Regionalliga Süd: Rastatter TV.

Regionalliga West 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: PSV Recklinghausen.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: –
Absteiger in die Oberligen: HSG Menden/Lendringsen, HSG Wittlich und Rheydter TV.
Aufsteiger aus den Oberligen: TV Beyeröhde, HSG Kempen, Königsborner SV, TuS Bannberscheid und TV Engers.
In die Regionalliga Nord wechselt: SC Greven 09.

Regionalliga Nord 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: Wacker Osterwald.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: –
Absteiger in die Oberligen: TSV Bierden, TV Lenzinghausen und Post SV Braunschweig.
Aufsteiger aus den Oberligen: Germania List II und TV Oyten.
Aus der Regionalliga West: SC Greven 09.
Aus der Regionalliga Mitte: SG Misburg.

Regionalliga Nordost 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: SC Buntekuh Lübeck.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: SG VfL Bad Schwartau.
Absteiger in die Oberligen: Stralsunder HV, HT 16 Hamburg und SV Pädagogik Rostock.
Aufsteiger aus den Oberligen: DGF Flensburg, HSV Grimmen und TH Eilbeck.

Regionalliga Mitte 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: THC Erfurt.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: –
Absteiger in die Oberligen: HBV Jena (Rückzug), HSG Isenhagen und MTV Altlandsberg.
Aufsteiger aus den Oberligen: HSG Northeim Hammenstedt/Hillerse, Reinickendorfer Füchse, Sachsen Neustadt-Sebnitz, SV Lohfelden-Vollmarshausen und Weißenfelser HV.
In die Regionalliga Nord wechselt:  SG Misburg.

Entscheidungen 
Die Aufsteiger in die 2. Bundesligen sind:
1. FC Nürnberg,
TV Ortenberg,
PSV Recklinghausen,
Wacker Osterwald,
SC Buntekuh Lübeck und
THC Erfurt.

Siehe auch 
 1. Bundesliga
 2. Bundesliga

Weblinks 
 Handball-Archiv.de
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

Frauen, 2000
Handballsaison 2000/01